A Lárva (eredeti címén: Larva) 2011-től futó 3D-s animációs sorozat. Készíti a TUBA Entertainment Szöul, Dél-Korea. Ez a rajzfilm két lárvát mutat be főszereplőként. A Lárva szintén a Disney Channel Ázsia része, Disney Channel Közel-Kelet.

2018 óta a Netflix adja a sorozat 4. évadát.

Szereplők

Főszereplők

Sárga: Sárga (eredeti nevén: Yellow) Egy homályos és boldog, szerencsés sárga színű lárva, antennával. A Sárga gyakran bántalmazza a Pirost, de ez soha nem veszélyezteti a barátságukat. Bár általában engedelmeskedik Pirosnak. Sárga gyengepontja: az étel. Sárga jobb mint Piros, mert mindent megtesz Pirosért és harcol is érte. A színe sárgától barnáig változik, és zöld árnyalatokat alakít ki a szája körül, amikor extrém érzelmeket érez.

Piros: Piros (eredeti nevén Red). Főleg karcsú és kapzsi Piros színű lárva. Arrogáns és gyakran láthatóan sérti Sárgát, Piros általában a maga helyére vág. Általában kiabál, mint Bruce Lee.

Mellékszereplők

Ibolya:Ibolya (eredeti nevén: Violet) egy túlméretezett szellemcsiga. Néha az alsó felével látható a földben. Amikor kijön teljesen a földböl mutatja testét és üvölt.

Barna:Barna (eredeti nevén: Brown) egy trágya bogár. Neki, az oroszlán vagy az ő étele és a kincsét tarja fontosnak. Gyűlöli azt, amikor más rovarok megérintik a dédelgetett pálcáját. Hosszú hajszála van a jobb arcán.

Évados áttekintés

További inoformációk

Jegyzetek 

2011-ben bemutatott dél-koreai televíziós sorozatok
3D filmek
Dél-koreai animációs sorozatok